Grubnitz ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Grubnitz (Bennewitz), Ortsteil der Gemeinde Bennewitz im Landkreis Leipzig
 Grubnitz (Stauchitz), Ortsteil der Gemeinde Stauchitz im Landkreis Meißen